Mon homme est le titre de plusieurs œuvres :
Mon homme, pièce de théâtre d'André Picard et Francis Carco créée en 1920 au théâtre de la Renaissance ;
 Mon homme, chanson de Maurice Yvain (avec Albert Willemetz, Channing Pollack, Jacques Charles), écrite pour la pièce homonyme, popularisée par Mistinguett, et réinterprétée à de nombreuses reprises, notamment en anglais par Billie Holiday sous le titre My Man ;
 Mon homme, titre français de , film américain de Daniel Mann sorti en 1968 ;
 Mon homme, film français de Bertrand Blier sorti en 1996 ;
 Mon homme, court métrage français de Stéphanie Tchou-Cotta, avec Romain Goupil, réalisé en 2004.